И́лукстский край () — бывшая административно-территориальная единица на юго-востоке Латвии с центром в городе Илуксте. Площадь края составляла 647,9 км².

Илукстский край относился к историко-культурной области Селия, но в статистическом отношении учитывался в составе региона Латгале.

История 
Край как самоуправление в составе Даугавпилсского района был образован в 2003 году из города Илуксте и Бебренской, Пилскалнской и Шедерской волостей. 1 июля 2009 года, по упразднении Даугавпилсского района, в состав Илукстского края были включены также Двиетская, Эглайнская волости и город Субате с сельской территорией. В начале 2010 года сельская территория города Субате была реорганизована в Продскую волость.

1 июля 2021 года, после административно-территориальной реформы, был создан Аугшдаугавский край, объединивший самоуправления Даугавпилсского и Илукстского краёв.

Территориальное деление 
 город Илуксте ()
 город Субате ()
 Бебренская волость (; центр — Бебрене)
 Двиетская волость (; центр — Двиете)
 Пилскалнская волость (; центр — Пилскалне)
 Продская волость (; центр — Субате)
 Шедерская волость (; центр — Шедере)
 Эглайнская волость (; центр — Эглайне)

Население 
По состоянию на 14 января 2009 года, население края составляло  человек.

Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года:

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Илукстской краевой думы